Лотар III Саксонац (; око 1075—1137) је био краљ Немачке (1125—1137) и цар Светог римског царства (1133—1137). Проширио је немачку власт до Лабе.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1075.
Умрли 1137.
Династија Суплинбургер
Немачки краљеви
Цареви Светог римског царства